Labourier steht für:

 Labourier (Nutzfahrzeuge), ein französischer Nutzfahrzeughersteller

Labourier ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Labourier (* 1943), französische Schauspielerin